Ilija Bozoljac e Dušan Vemić erano i detentori del titolo, ma ha perso nel match di 1º turno contro Mark Ein e Kevin Kim a causa di un infortunio sul punteggio di 2–1.

Santiago González e Simon Stadler ha battuto in finale Treat Conrad Huey e Harsh Mankad 6–2, 5–7, [10–4].

Teste di serie

 Lester Cook /  David Martin (quarti di finale)
 Ilija Bozoljac /  Dušan Vemić (primo turno, ritiro)

 Treat Conrad Huey /  Harsh Mankad (finale) 
 Prakash Amritraj /  Alex Kuznetsov (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 
 

Calabasas Pro Tennis Championships 2009